Bor ima lahko več pomenov:

 bor, iglasto drevo
 bor, kemijski element
 Bor, Rusija, mesto v Niženovgorodski oblasti, Rusija
 Bor, Arhangelska oblast, vas v Arhangelski oblasti, Rusija
 Bor, Jaroslaveljska oblast, vas v Jaroslaveljski oblasti.
 Bor, Gatčinski rajon Leningrajske oblasti, naselje v Gatčinskem rajonu Leningrajske oblasti
 Bor, Viborški rajon Leningrajske oblasti, vas v Viborškem rajonu Leningrajske oblasti
 Bor, Novgorodska oblast, vas v Novgorodski oblasti, Rusija
 Bor, Vologdska oblast, vas v Vologdski oblasti, Rusija
 Bor, Voroneška oblast, naselje v Voroneški oblasti, Rusija
 Bor, Srbija, mesto v Srbiji
 Bor, Sudan, mesto v Sudanu
 Bor, Turčija, mesto v Turčiji
 Bor, priimek več znanih ljudi
 Bor, osebno ime
 Bor, oseba nordijske mitologije

Zunanje povezave